Петричко Село је насељено место у општини Жумберак, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Јастребарско, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Жумберак
Жумберак